Викторио Кодовилья (, 8 февраля 1894, Оттобьяно, провинция Павия, Италия — 15 апреля 1970, Москва, СССР) — аргентинский коммунист итальянского происхождения.

Биография 
Родился 8 февраля 1894 года в деревне Оттобиано (Италия) в семье мелкого торговца. Учился в коммерческом училище. В 1911 году вступил в Социалистическую партию Италии. В 1912, в связи с преследованиями за революционную деятельность, эмигрировал в Аргентину, где вступил в Социалистическую партию Аргентины и вскоре возглавил её левое крыло.

Является одним из основателей газеты «Интернасьональ» (). В 1918 году участвовал в основании Коммунистической партии Аргентины. Член ЦК и Исполкома ЦК КПА с момента её создания.
 1926—1928 — представитель КПА при Исполкоме Коминтерна.
 1928—1930 — секретарь Южноамериканского бюро Коминтерна.
 1941—1963 — секретарь ЦК КПА.

С 1963 председатель КПА. Неоднократно подвергался тюремному заключению и ссылкам за революционную деятельность. В 1969 году награждён орденом Октябрьской Революции. Умер 15 апреля 1970 года в Москве.

Память 

 В 1965 году в Москве в его честь была названа средняя общеобразовательная школа № 65 с преподаванием ряда предметов на испанском языке имени Викторио Кодовильи (ныне Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1237 с углубленным изучением испанского языка имени Пабло Неруды.)
 В 1970 году в его честь была названа площадь в Москве.
 Имя «Викторио Кодовилья» носил танкер Латвийского Морского Пароходства.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/a_pictures/03/00/253647568.jpg Фотография]
 

Коммунисты Аргентины
Коммунисты Италии
Деятели Коминтерна
Бойцы интербригад
Похороненные на Новодевичьем кладбище